Die Saison 1995/96 der 2. Eishockey-Liga war die zweite Spielzeit der neuen dritthöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Nach dem Zwangsabstieg des EV Dingolfing in die Landesliga Bayern rückte neben dem sportlichen Aufsteiger SG Wernau/Esslingen der ERC Haßfurt Sharks für die verzichtenden Wanderers Germering nach. In der Gruppe Nord zogen sich vor Saisonbeginn die Mannschaften des ESV Bitburg, des EC Eschweiler sowie des SC Solingen 88 vom Spielbetrieb zurück und wurden durch den Königsborner EC, den Adendorfer EC sowie den Herforder EC ersetzt.

Der Meister Limburger EG scheiterte am Saisonende in der Aufstiegsrunde zur 1. Liga, stattdessen qualifizierten sich der REV Bremerhaven, der Grefrather EV und der Königsborner EC im Norden sowie der EV Ravensburg, der ERC Sonthofen und der ERC Ingolstadt in der Gruppe Süd für die zweithöchste Liga. Die Qualifikation für die 2. Liga schafften die Regionalligisten ESC Dorfen, Schwenninger ERC Amateure, Braunlager EHC/Harz, Berliner Schlittschuhclub und Gelsenkirchener EC. Aus der 2. Liga ab stiegen hingegen der EA Schongau und der ERC Haßfurt Sharks.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus

Gruppe Süd 
In der Gruppe Süd wurde zunächst eine Hauptrunde mit 16 Teilnehmern in Form einer Einfachrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Am Ende der Hauptrunde nahmen die Teilnehmer auf Platz 1 bis 10 an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd teil, welche in zwei Gruppen ausgespielt wurde. Die übrigen Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt spielen.

Gruppe Nord 
In der 2. Liga Nord wurde eine Vorrunde in drei regionale Untergruppen, der Gruppe Nord, der Gruppe West sowie der Gruppe Süd-West als Einfachrunde ausgespielt. Die Punkte wurden schließlich in die Hauptrunde übernommen.
Diese wurde ebenfalls als Einfachrunde mit allen 12 Mannschaften ausgespielt. Am Ende der Hauptrunde hätten die Teilnehmer auf Platz 1 mit 8 an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord teilnehmen sollen. Da der EC Wolfsburg den Spielbetrieb in der 1. Liga einstellte, zog jedoch auch der neuntplatzierte VERC Lauterbach in die Aufstiegsrunde ein.

Die weiteren Mannschaften der Gruppe Nord nahmen neben sechs Regionalligisten an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga Nord teil, die erstmals in Form einer Aufstiegsrunde mit anschließenden Play-offs durchgeführt wurde.

Meisterschaft 
Die beiden Tabellenersten der Vorrunde der Gruppe Nord und Süd bestritten zudem das Finale um die Meisterschaft der 2. Liga.

2. Liga Nord

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord,       = Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord,       = Aufstiegsrunde zur 2. Liga Nord.

Qualifikation zur 2. Liga Nord

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Play-offs,       = im nächsten Jahr Regionalliga.

Play-offs 
Alle Play-off Spiele wurden im Modus „Best of Two“ ausgespielt.

Play-off-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

1Braunlage gewann nach Penaltyschießen.

Platzierungsrunde 

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Der Braunlager EHC/Harz, der Gelsenkirchener EC und der Berliner SC haben sich damit für die 2. Liga qualifiziert.

2. Liga Süd

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Finale um die Meisterschaft der 2. Liga und Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd,       = Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd,       = Abstiegsrunde.

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Dif. = Tordifferenz
Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Abstieg.Der EA Schongau verzichtete auf ein Relegationsspiel gegen den Schwenninger ERC II und stieg damit direkt in die Regionalliga ab.

Finale

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Regionalliga
Eishockeysaison 1995/96